Parnas – pasmo górskie w Grecji
 Podróż na Parnas – poemat heroikomiczny Miguela de Cervantes
 Parnasizm
 Gradus ad Parnassum (Stopień na Parnas) – dzieło wydane przez austriackiego kompozytora barokowego Johanna Josepha Fuxa
 Polska na Parnasie – zbiór tłumaczeń poezji polskiej autorstwa Henryka Nitschmanna
 Parnas (stacja metra) – stacja metra w Moskwie
 Galeria Sztuki Współczesnej Parnas
 Partia Narodowej Wolności (PARNAS) – rosyjska partia polityczna
 Wydawnictwo Parnas

Ludzie noszący nazwisko Parnas:
 David Parnas (ur. 1941) – kanadyjski pionier inżynierii oprogramowania
 Frida Parnas (ur. 1992) – norweska gimnastyczka
 Itzchak Parnas (1935-2012) – izraelski neurobiolog
 Jakub Parnas (1884-1949) – polski chemik
 Józef Parnas (1870–1941) – polski adwokat
 Józef Parnas (1909–1998) – polski lekarz i profesor weterynarii
 Leslie Parnas (ur. 1931) – amerykańska wiolonczelistka 
 Majia Parnas (ur. 1974) – tymczasowy premier Naddniestrza